Emmanuel Tourpe, né en 1970, est un philosophe français qui enseigne la philosophie et la communication dans plusieurs universités belges et française. Il mène par ailleurs une carrière directoriale dans des médias de service public (RTBF, ARTE) et privés (IPM/LN24). Il est Chevalier des Arts et des Lettres (2021) de la République Française.

Philosophie 
 
Habilité à diriger les recherches de l’Université de Strasbourg (2009), il est docteur en philosophie de l’Université de Louvain (1997). 

Les nombreuses publications de cet auteur fortement inspiré par Erich Przywara et Aimé Forest, visent à faire dialoguer des traditions diverses de la pensée, au service d'une philosophie de l'être comme amour (donation, consentement, fécondité, réciprocité). 

Ses publications portent sur quatre domaines : 
1. la philosophie française de l'esprit et de l'action (F. Ravaisson, V. Delbos, Maurice Blondel, L. Lavelle, C. Bruaire...)
2. la philosophie de l'être et de l'action dans le thomisme spéculatif (P. Rousselot, J. Maréchal, J.B. Lotz, Gustav Siewerth, Ferdinand Ulrich, H. Beck, A. Chapelle)
3. la tradition d'interprétation spéculative de J. Boehme (Oetinger, F. von Baader, V. Soloviev)
4. la philosophie des grands théologiens (H.U. von Balthasar, H. de Lubac, L. Bouyer, W. Pannenberg...)
À l'automne 2020, il publie un recueil de textes, Un temps pour penser & un temps pour parler, qui conjugue ses deux champs de recherche, la philosophie et la communication. Ce volume sera suivi de deux autres, aux éditions Racine, qui vont constituer une Trilogie sur le thème de la communication et des grands enjeux de la société contemporaine.

Audiovisuel 
En marge de ses activités universitaires, Emmanuel Tourpe mène une carrière de directeur des antennes dans des médias TV et WEB de service public (RTBF, Arte).

Il tient notamment une chronique bimensuelle - intitulée « L'air de rien » - dans le journal en ligne Profession Audio|Visuel depuis octobre 2020.

En 2022, il est nommé directeur général de LN24 et du pôle audiovisuel de IPM Group.

Publications

Principaux ouvrages 

 Siewerth après Siewerth, Peeters, Louvain, 1997
(dir.) Penser l'être de l'action. La métaphysique du dernier Blondel, Paris-Louvain, Peeters, 2000
 Donation et consentement. Une introduction méthodologique à la métaphysique, Lessius, Bruxelles, 2001
 L'audace théosophique. Premiers pas dans la philosophie religieuse de Franz von Baader, L'Harmattan, Paris, 2009
 L'être et l'amour. Un itinéraire métaphysique, Lessius, Bruxelles, 2010.
 J.L. Vieillard-Baron et E. Tourpe, L'idée de Dieu, l'idée de l'âme. Un itinéraire intérieur, Les Dialogues des Petits Platons, Les petits Platons, Paris, 2014.
 L.B. Puntel, La philosophie comme discours systématique. Dialogue avec Emmanuel Tourpe sur les fondements d'une théorie des étants, de l’Être et de l'Absolu, Les Dialogues des Petits Platons, Les petits Platons, Paris, 2015 
Éloge de la présence (Elogiul prezentei), Eikon, Bucarest, 2018
Donation et réciprocité. L'amour, point aveugle de la philosophie, Hermann, 2020.
Un temps pour penser, un temps pour parler. Les tout-petits-cours de philo et de com, Éditions Racine, 2020
Un temps pour souffrir, un temps pour guérir, Editions Racine, 2021
Un temps pour rêver, un temps pour agir, Editions Racine, 2022

Traduction et édition 

(traducteur) G. Siewerth, La philosophie de la vie de Hans André, introduction et notes de Pascal Ide, DDB, Paris, 2016 
(éditeur), Métaphysique, numéro spécial des Recherches philosophiques, 6 (2018). Contributions de Ph. Capelle, P. Ide, , Jean Grondin; D.C. Schindler, M. Vetö, O. Blanchette

Principaux articles 

 "Engendrer au consentement. Jalons pour un réalisme spirituel intégral", in Filosofia Oggi, 4 (1999), pp. 367-388
 "Existence et dialectique. Introduction à la métaphysique réflexive d’André Marc", in Science et Esprit, 2 (2000), pp. 137-157 
 "Thomas et la modernité. Un point de vue spéculatif sur l’histoire de la métaphysique thomiste", in Revue des sciences philosophiques et théologiques, 3 (2001), pp. 433-459
 "L’audace théosophique. Première approche de Franz von Baader", in Science et Esprit, 2 (2002), pp. 263-286
 "Blondel et le thomisme : influences réciproques et irréductibles singularités", in M. Leclerc  (éd.), Blondel entre l’Action et la Trilogie, Lessius-Cerf, Bruxelles-Paris, 2003, pp. 52-65
 "Manifestation et médiation. Franz  von Baader lecteur de Jacob Boehme", in Archives de philosophie, 69 (2006), pp. 217-241
 Présentation de H. de Lubac, Sur les chemins de Dieu", Œuvres complètes I, Cerf, Paris, 2006, pp. I-XXXIX
 "La positivité de l’être comme amour…", in Gregorianum'', 89 (2008), pp. 86-117
 "Love : Philosophy's Blind spot ?", in Communio (US), Fall 2015

Références

Liens externes 

Philosophe français du XXIe siècle
Philosophe belge
Naissance en 1970